Мартин А. Мартинез има више значења:

 Мартин А. Мартинез (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мартин А. Мартинез, Лос Потрерос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мартин А. Мартинез, Мајорасго (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику